Clifden steht für:

 Clifden, eine Stadt in der irischen Grafschaft Galway
 Clifden (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland

Clifden ist der Familienname folgender Personen:

 Nellie Clifden, irische Schauspielerin